Flam steht für:
 Flam, Schleifschlag auf einem Schlaginstrument
 Flåm, Ort in Norwegen

Flam ist der Familienname folgender Personen:
 Cosmus Flam (1899–1945), deutscher Schriftsteller
 Helena Flam (* 1951), schwedische Soziologin und Hochschullehrerin

FLAM steht als Abkürzung für:
 Forces de Libération Africaines de Mauritanie, linksgerichtete paramilitärische Organisation in Mauretanien

Siehe auch:
 Flamm
 Flem (Begriffsklärung)
 VLAM

Abkürzung